Името Веселец носят две български села:

 Веселец (област Разград),
 Веселец (област Търговище).